Josefov, quartiere ebraico di Praga
Josefov, comune ceco del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Josefov, comune ceco del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary